L'équipe cycliste Trevigiani-Phonix-Hemus 1896 est une équipe cycliste italienne puis bulgare. Elle est surtout connue pour avoir fait passer de nombreux cyclistes italiens au niveau professionnel.

Histoire de l'équipe 
L'équipe a ses origines dans le club de cyclisme de l'UC Trevigiani, fondé en 1913 à Trévise. Tout au long de son histoire, un grand nombre de cyclistes sont passés professionnels, parmi eux des noms tels que Adolfo Grosso, Pietro Zoppas, Vendramino Bariviera, Guido De Rosso et plus récemment, Francesco Chicchi, Enrico Franzoi, Roberto Sgambelluri, Mattia Cattaneo, Franco Pellizotti, Alessandro Ballan, Giacomo Nizzolo et Marco Coledan.

En 2014, l'équipe obtient une licence d'équipe continentale auprès de l'UCI, sous le nom de MG Kvis-Trevigiani. Elle est renommée Unieuro Wilier l'année suivante. En 2017 et 2018, elle se nomme Unieuro Trevigiani-Hemus 1896 et court sous licence bulgare.

En 2019, elle fusionne avec l'équipe continentale italienne Sangemini, pour former une entité italienne nommée Sangemini-Trevigiani pour les coureurs de moins de 23 ans.

Principales victoires

Courses d'un jour 
Trofeo Banca Popolare di Vicenza : Marco Vivian (2005), Manuel Belletti (2007), Michele Scartezzini (2013)
Coppa Colli Briantei Internazionale : Harald Starzengruber (2005)
Trofeo Edil C : Massimo Graziato (2010), Alessandro Fedeli (2018)
Grand Prix Industrie del Marmo : Tomas Alberio (2010)
Trophée de la ville de Brescia : Manuele Boaro (2010)
Trophée de la ville de San Vendemiano : Michele Gazzara (2011), Enrico Barbin (2012)
Grand Prix de Poggiana : Mattia Cattaneo (2011), Stefano Nardelli (2015)
Gran Premio Capodarco : Mattia Cattaneo (2011), Matteo Busato (2013)
Giro del Belvedere : Daniele Dall'Oste (2012)
Gran Premio della Liberazione : Enrico Barbin (2012), Lucas Gaday (2015), Alessandro Fedeli (2018)
Trofeo Alcide Degasperi : Enrico Barbin (2012)
Ruota d'Oro : Mattia Cattaneo (2012), Nicolás Tivani (2017)
Grand Prix San Giuseppe : Luca Chirico (2013)
Tour de Berne : Enrico Salvador (2016)

Courses par étapes 
Girobio : Mattia Cattaneo (2011)
Kreiz Breizh Elites : Matteo Busato (2014)
Ronde de l'Isard d'Ariège : Simone Petilli (2015)
Tour de Slovaquie : Mauro Finetto (2016)
Tour de Bulgarie : Marco Tecchio (2016)
Tour de Serbie : Nicolás Tivani (2018)

Championnats nationaux 
  Championnats d'Albanie sur route : 4
 Course en ligne : 2011 et 2012 (Eugert Zhupa)
 Contre-la-montre : 2001 et 2012 (Eugert Zhupa)
  Championnats d'Italie sur route : 1
 Contre-la-montre espoirs : 2012 (Massimo Coledan)
  Championnats de République tchèque sur route : 2
 Course en ligne espoirs : 2011 (Jakub Novák)
 Contre-la-montre espoirs : 2012 (Jakub Novák)
  Championnats de Roumanie sur route : 3
 Course en ligne : 2011 (Andrei Nechita)
 Contre-la-montre : 2011 et 2014 (Andrei Nechita)
  Championnats du Panama sur route : 1
 Course en ligne : 2018 (Christofer Jurado)

Classements UCI 
L'équipe participe aux épreuves des circuits continentaux et principalement les courses du calendrier de l'UCI America Tour. Les tableaux ci-dessous présentent les classements de l'équipe sur les circuits, ainsi que son meilleur coureur au classement individuel.

UCI Africa Tour

|-
|2015 ||  || align="left"|  Rino Gasparrini ()
|-
|2016 ||10 ||align=left|  Alessandro Malaguti (91)
|}

UCI America Tour

|-
|2014 ||  || align="left"|  Rino Gasparrini ()
|-
|2015 ||  || align="left"|  Lucas Gaday ()
|}

UCI Asia Tour

|-
|2015 ||  || align="left"|  Marco Tecchio ()
|-
|2016 ||35 ||align=left|  Mauro Finetto (92)
|}

UCI Europe Tour

|-
|2014 ||  || align="left"|  Christian Delle Stelle ()
|-
|2015 ||  || align="left"|  Simone Petilli ()
|-
|2016 ||24 ||align=left|  Mauro Finetto (63)
|}

Trevigiani-Phonix-Hemus 1896 en 2018

Effectif

Victoires 

|-
|7/04/2018 || Trofeo Edil C || || 1.2U ||  Alessandro Fedeli
|-
|25/04/2018 || Gran Premio della Liberazione || || 1.2U ||  Alessandro Fedeli
|-
|28/04/2018 || de Toscane-Terre de cyclisme || || 2.2U ||  Abderrahim Zahiri
|-
|8/06/2018 || du Tour de Serbie ||  || 2.2 ||  Nicolás Tivani 
|-
|10/06/2018 ||Classement général du Tour de Serbie ||  || 2.2 ||  Nicolás Tivani
|-
|1/07/2018 || Championnats du Panama sur route ||  || CN ||  Christofer Jurado
|-
|14/07/2018 ||  du Tour de la Vallée d'Aoste ||  || 2.2U ||  Alessandro Fedeli
|-
|15/09/2018 ||  du Tour de Chine I ||  || 2.1 ||  Manuel Peñalver
|}

Anciens coureurs 
  Alessandro Ballan (1999-2001)
  Franco Pellizotti (2000)
  Mirco Lorenzetto (2000)
  Lars Bak (2001)
  Francesco Chicchi (2002)
  Enrico Franzoi (2003-2004)
  Roberto Ferrari (2005-2006)
  Manuel Belletti (2006-2007)
  Marco Coledan (2007-2011)
  Rafael Andriato (2008-2010)
  Manuele Boaro (2010)
  Mattia Cattaneo (2010-2012)
  Massimo Graziato (2010-2011)
  Giacomo Nizzolo (2010)
  Matteo Pelucchi (2010)

Saisons précédentes 

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

Victoires

Effectif

|-
|Enrico Barbin || 04.03.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Liam Bertazzo || 17.02.1992 ||  || 
|-
|Mattia Cattaneo || 25.10.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Luca Chirico || 16.07.1992 ||  || 
|-
|Marco Coledan || 22.08.1988 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Massimo Coledan || 17.08.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Matteo Collodel || 27.08.1988 ||  || Zalf Désirée Fior
|-
|Edoardo Costanzi || 24.01.1988 ||  || Zalf Désirée Fior
|-
|Roberto D'Agostin || 12.08.1990 ||  || Marchiol-Pasta Montegrappa-Orogild
|-
|Andrea Dal Col || 30.04.1991 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Christian Delle Stelle || 04.02.1989 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Patrick Facchini || 28.01.1988 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Filippo Fortin || 01.02.1989 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Rino Gasparrini || 08.04.1992 ||  || 
|-
|Michele Gazzara || 27.09.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Massimo Graziato || 25.09.1988 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Rafał Majka ||  ||  || Petroli Firenze
|-
|Mattia Mosole || 02.03.1991 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Andrei Nechita || 29.05.1988 ||  || Reale Mutua-ORT
|-
|Jakub Novák || 30.12.1990 ||  || S.C. Sergio Dalfiume
|-
|Gian Luca Remondi || 14.05.1991 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Michele Scartezzini || 10.01.1992 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Mario Sgrinzato || 11.10.1989 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Mattia Sinigaglia || 28.12.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Alessandro Stocco || 17.03.1989 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Fabio Tommassini || 18.09.1990 ||  || Reda Mokador
|-
|Eugert Zhupa || 04.04.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Andrea Zordan || 11.07.1992 ||  || 

Victoires

|-
|05/05/2011 ||  du Tour du Frioul-Vénétie julienne ||  || 07 2.2 ||  Massimo Graziato
|-
|29/05/2011 || Trofeo Città di San Vendemiano ||  || 08 1.2U ||  Michele Gazzara
|-
|19/06/2011 || Girobio ||  || 07 2.2 ||  Mattia Cattaneo
|-
|23/06/2012 || Championnat de Roumanie du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Andrei Nechita
|-
|24/06/2012 || Championnat d'Albanie sur route ||  || 09 CN ||  Eugert Zhupa
|-
|25/06/2012 || Championnat d'Albanie du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Eugert Zhupa
|-
|25/06/2011 || Championnat de République tchèque sur route espoirs ||  || 09 CN ||  Jakub Novák
|-
|26/06/2012 || Championnat de Roumanie sur route ||  || 09 CN ||  Andrei Nechita
|-
|14/08/2011 || Gran Premio di Poggiana ||  || 08 1.2U ||  Mattia Cattaneo
|-
|16/08/2011 || Gran Premio Capodarco ||  || 08 1.2 ||  Mattia Cattaneo
|}

Effectif

|-
|Daniele Aldegheri || 05.02.1990 ||  || Mantovani Cicli Fontana
|-
|Enrico Barbin || 04.03.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Liam Bertazzo || 17.02.1992 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Alexandru Catavei || 24.01.1990 ||  || 
|-
|Mattia Cattaneo || 25.10.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Luca Chirico || 16.07.1992 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Massimo Coledan || 17.08.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Andrea Dal Col || 30.04.1991 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Daniele Dall'Oste || 24.05.1991 ||  || Palazzago Elledent Rad Logistica-MCipollini
|-
|Rino Gasparrini || 08.04.1992 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Nicola Genovese || 29.09.1993 ||  || 
|-
|Alfio Locatelli || 15.01.1990 ||  || Palazzago Elledent Rad Logistica-MCipollini
|-
|Ignazio Moser || 14.07.1992 ||  || Lucchini Maniva Ski
|-
|Mattia Mosole || 02.03.1991 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Jakub Novák || 30.12.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Filippo Ranzi || 26.08.1993 ||  || 
|-
|Michele Scartezzini || 10.01.1992 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Alessandro Stocco || 17.03.1989 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Fabio Tommassini || 18.09.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Eugert Zhupa || 04.04.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Andrea Zordan || 11.07.1992 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli

Victoires

|-
|09/04/2012 || Giro del Belvedere ||  || 08 1.2U ||  Daniele Dall'Oste
|-
|25/04/2012 || Gran Premio della Liberazione ||  || 08 1.2U ||  Enrico Barbin
|-
|27/05/2012 || Trofeo Città di San Vendemiano ||  || 08 1.2U ||  Enrico Barbin
|-
|02/06/2012 || Trofeo Alcide Degasperi ||  || 08 1.2 ||  Enrico Barbin
|-
|06/06/2012 || b étape du Girobio ||  || 07 2.2 ||  Andrea Dal Col
|-
|14/06/2012 ||  du Girobio ||  || 07 2.2 ||  Enrico Barbin
|-
|21/06/2012 || Championnat de République tchèque du contre-la-montre espoirs ||  || 09 CN ||  Jakub Novák
|-
|24/06/2012 || Championnat d'Italie du contre-la-montre espoirs ||  || 09 CN ||  Massimo Coledan
|-
|02/07/2012 || Championnat d'Albanie du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Eugert Zhupa
|-
|03/07/2012 || Championnat d'Albanie sur route ||  || 09 CN ||  Eugert Zhupa
|-
|16/07/2012 || Prologue du Tour de la Vallée d'Aoste ||  || 07 2.2U ||  Daniele Dall'Oste
|-
|25/09/2012 || Ruota d'Oro ||  || 08 1.2 ||  Mattia Cattaneo
|}

Effectif

|-
|Cristian Aretino || 05.01.1993 ||  || 
|-
|Liam Bertazzo || 17.02.1992 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Matteo Busato || 20.12.1987 ||  || Idea
|-
|Luca Chirico || 16.07.1992 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Massimo Coledan || 17.08.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Juan Ignacio Curuchet || 06.07.1993 ||  || 
|-
|Nicola Da Dalt || 31.10.1994 ||  || 
|-
|Andrea Dal Col || 30.04.1991 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Daniele Dall'Oste || 24.05.1991 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Lorenzo Di Remigio || 12.02.1992 ||  || Aran Cucine-Focus-D'Angelo & Antenucci-Farnese Vini
|-
|Riccardo Donato || 02.02.1994 ||  || Work Service Brenta
|-
|Mattia Frapporti || 02.07.1994 ||  || 
|-
|Rino Gasparrini || 08.04.1992 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Xhuliano Kamberaj || 30.05.1994 ||  || 
|-
|Ludovico Longo || 09.11.1994 ||  || 
|-
|Mattia Mosole || 02.03.1991 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Stefano Perego || 21.08.1991 ||  || Casati-MI Impianti
|-
|Michele Scartezzini || 10.01.1992 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Alessandro Stocco || 17.03.1989 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Matteo Stringher || 26.05.1994 ||  || 
|-
|Gianluca Vecchio || 20.06.1994 ||  || 
|-
|Eugert Zhupa || 04.04.1990 ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli

Victoires

|-
|17/03/2013 || Grand Prix San Giuseppe ||  || 08 1.2 ||  Luca Chirico
|-
|07/04/2013 || Trofeo Banca Popolare di Vicenza ||  || 08 1.2U ||  Michele Scartezzini
|-
|16/08/2013 || Gran Premio Capodarco ||  || 08 1.2 ||  Matteo Busato
|}

Effectif

|-
|Daniele Aldegheri ||  ||  || Christina Watches-Onfone
|-
|Liam Bertazzo ||  ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Carlo Brugnotto ||  ||  || Industrial Forniture Moro
|-
|Matteo Busato ||  ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Luca Chirico ||  ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Ricardo Creel ||  ||  || 
|-
|Juan Ignacio Curuchet ||  ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Christian Delle Stelle ||  ||  || Bardiani Valvole-CSF Inox
|-
|Lorenzo Di Remigio ||  ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Riccardo Donato ||  ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Mattia Frapporti ||  ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Rino Gasparrini ||  ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli
|-
|Andrei Nechita ||  ||  || Zalf Euromobil Désirée Fior
|-
|Lorenzo Rota ||  ||  || Immobiliare Aurea Zanica
|-
|Gianluca Vecchio ||  ||  || Trevigiani Dynamon Bottoli

Victoires

|-
|10/01/2014 ||  du Tour du Táchira ||  || 07 2.2 ||  Rino Gasparrini
|-
|06/06/2014 ||  du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Christian Delle Stelle
|-
|19/06/2014 ||  du Tour de Serbie ||  || 07 2.2 ||  Liam Bertazzo
|-
|27/06/2014 || Championnat de Roumanie du contre-la-montre ||  || 09 CN ||  Andrei Nechita
|-
|04/08/2014 || Classement général du Kreiz Breizh Elites ||  || 07 2.2 ||  Matteo Busato
|}

Effectif

Victoires

|-
|25/04/2015 || Gran Premio della Liberazione ||  || 08 1.2U ||  Lucas Gaday
|-
|21/05/2015 ||  de la Ronde de l'Isard d'Ariège ||  || 07 2.2U ||  Simone Petilli
|-
|24/05/2015 || Classement général de la Ronde de l'Isard d'Ariège ||  || 07 2.2U ||  Simone Petilli
|-
|09/08/2015 || Grand Prix de Poggiana ||  || 08 1.2U ||  Stefano Nardelli
|}

Effectif

Victoires

|-
|03/04/2016 ||  du Tour du Maroc ||  || 07 2.2 ||  Matteo Malucelli
|-
|04/04/2016 ||  du Tour du Maroc ||  || 07 2.2 ||  Matteo Malucelli
|-
|06/04/2016 ||  du Tour du Maroc ||  || 07 2.2 ||  Matteo Malucelli
|-
|07/04/2016 ||  du Tour du Maroc ||  || 07 2.2 ||  Alex Turrin
|-
|21/05/2016 || Tour de Berne ||  || 08 1.2 ||  Enrico Salvador
|-
|08/06/2016 ||  du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Matteo Malucelli
|-
|09/06/2016 ||  du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Mauro Finetto
|-
|12/06/2016 || Classement général du Tour de Slovaquie ||  || 07 2.2 ||  Mauro Finetto
|-
|17/08/2016 || Coupe de la ville d'Offida ||  || 08 1.2 ||  Enrico Salvador
|-
|30/08/2016 ||  du Tour de Bulgarie ||  || 07 2.2 ||  Marco Tecchio
|-
|02/09/2016 || Classement général du Tour de Bulgarie ||  || 07 2.2 ||  Marco Tecchio
|}

 Effectif

 Victoires

|22/04/2017 ||  du Tour de Mersin ||  || 2.2 ||  João Almeida
|-
|21/05/2017 ||  du Tour d'Ukraine ||  || 2.2 ||  João Almeida
|-
|4/09/2017 ||  secteur b du Tour de Bulgarie-Nord ||  || 2.2 ||  Germán Tivani
|-
|5/09/2017 ||  du Tour de Bulgarie-Nord ||  || 2.2 ||  Stanimir Cholakov
|-
|26/09/2017 || Ruota d'Oro ||  || 1.2 espoirs ||  Germán Tivani
|}

Notes et références

Notes

Références

Liens externes 

  
 Site officiel de l'UC Trevigiani
 Effectifs sur memoire-du-cyclisme.eu
 Effectifs et résultats sur firstcycling.com
 Effectifs et résultats sur cyclebase.nl
 Effectifs et résultats sur procyclingstats.com

Trevigiani-Phonix-Hemus 1896
Trevigiani-Phonix-Hemus 1896
Trevigiani-Phonix-Hemus 1896